Scopularia är ett släkte av svampar. Scopularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scopularia